Jod hlorid se može odnositi na:

 Jod monohlorid, ICl
 Jod dihlorid, ICl2−
 jod trihlorid, ICl3